Андре́й Вита́льевич Нау́мов () — российский учёный-, специалист в области оптики и спектроскопии. Доктор физико-математических наук (2009), член-корреспондент Российской академии наук (2022 год), профессор Российской академии наук (РАН) (2016).
 Руководитель Троицкого обособленного подразделения, включающего "Троицкий технопарк ФИАН" г. Троицк (ТОП ФИАН)
 Заведующий отделом спектроскопии конденсированных сред, заведующий лабораторией электронных спектров молекул Института спектроскопии РАН (ИСАН).
 Заведующий кафедрой теоретической физики им. Э. В. Шпольского Московского педагогического государственного университета (МПГУ).

Биография 
Родился	13 ноября 1974 года в посёлке Лебяжье (Кировская область).

Учился (1991-1996) в Вятском государственном педагогическом университете (в наст. вр. Вятский государственный университет).
 
В 2009—2018 годах — заместитель директора по научной работе, заведующий отделом молекулярной спектроскопии Института спектроскопии РАН (ИСАН).

С 2015 года — член дирекции Совета по квантовой электронике и оптике Европейского физического общества (). Член Координационного совета профессоров Российской академии наук. Автор 94 печатных работ в рецензируемых изданиях, из них 3 монографии, 93 статьи индексированы в базе Web of Science.

Председатель организационного комитета Троицкой школы повышения квалификации преподавателей физики «Актуальные проблемы физики и астрономии: Интеграция науки и образования»

Председатель программного комитета ежегодной Международной молодёжной научной школы «Когерентная оптика и оптическая спектроскопии (КООС)» (Казань, Российская Федерация). Председатель организационных комитетов международных конференций.

Получатель грантов Президента РФ для молодых кандидатов (2005, 2007) и докторов наук (2009, 2012).

Руководитель ведущей научной школы РФ "Оптико-спектральная наноскопия квантовых объектов и диагностика перспективных материалов" (грант Президента РФ НШ-776.2022.1.2) .

Награды, звания и премии 
 Грант Президента РФ для поддержки ведущих научных школ РФ 
 Почетная грамота Министра науки и высшего образования РФ за значительные заслуги в сфере научной, научно-технической, инновационной деятельности (2022)
 Благодарность Президента РАН за активное участие в решении задач РАН (2020)
 Диплом финалиста конкурса на соискание премии РАН 2019 года за лучшие работы по популяризации науки.
 Звание «Человек года» города Троицка (номинация «Город и общество») (2017)
 Лауреат 3-го Международного конкурса научных работ в области нанотехнологий (2010)
 Медаль Российской академии наук для молодых ученых (2004)
 Медаль Academia Europaea (2004)
 The Young Research Award of Wiley-VCH and Physica Status Solidi (2004)

Публикации 
Основные работы посвящены селективной лазерной спектроскопии и флуоресцентной микроскопии сверхвысокого пространственного разрешения (наноскопии) примесных конденсированных сред и нанообъектов.

Индекс Хирша — 27, число цитирований — 2149.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ:
 Scopus_Author_ID 7201349036: https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7201349036
 РИНЦ_Author_ID  35867: https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=35867
 ORCID_ID 0000-0001-7938-9802: http://orcid.org/0000-0001-7938-9802
 MR_Author_ID 46016: http://www.mathnet.ru/eng/person46016
 Web_of_Science_ResearcherID E-8905-2010: http://www.researcherid.com/rid/E-8905-2010

Редколлегии 
 Заместитель главного редактора международного рецензируемого журнала «Известия Российской академии наук: серия физическая» («Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics»)
 Главный редактор журнала «Фотоника»
 Член редакционной коллегии журнала «Письма в ЖЭТФ».
 Член редакционной коллегии журнала «Физика в школе».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физики России
Профессора РАН
Преподаватели МПГУ
Выпускники Вятского государственного университета